Тэтчери́зм () — политика консервативного правительства Великобритании под руководством Маргарет Тэтчер (1979—1990), сопровождавшаяся приватизацией ранее национализированных предприятий и отраслей экономики, монетаризмом в финансово-экономической сфере, сворачиванием социальных программ, приватизацией социальных сфер образования и здравоохранения.

Идеология, сочетающая идеалы свободного рынка, но сильного правительства, выдвинутая Маргарет Тэтчер; по сути, британский вариант политической философии «новых правых».

Концепция тэтчеризма тесно связана с социально-экономическими понятиями и категориями неолиберализма и «шоковой терапии».

Автором термина является Беатрис Кэмпбелл.

Большую роль в развитии концепции сыграл британский консервативный политик сэр Кейт Джозеф.

Внутренняя политика:
1. Жесткое ограничение госрасходов.
2. Снят контроль над заработной платой и ценами.
3. Поддержка частного предпринимательства.
4. Вложение крупных капиталов в НТРИ новые отрасли промышленности.
5. Грубо подавлены стачки и забастовки.

См. также 
 Статья 28 закона о местном самоуправлении Великобритании
 Либертарианство
 Неолиберализм
 Рейганомика

Примечания

Ссылки 
 «Margaret Thatcher: A cut above the rest», The Economist, Apr 8th 2013
 "The Oxford History of Britain" by Kenneth O. Morgan. Jun 6, 2010. 

Политика Великобритании
Маргарет Тэтчер
Либертарианская теория